Aube (departamento) — departamento da região Champanha-Ardenas, França
Aube (Orne) — comuna francesa do departamento de Orne, região Baixa-Normandia, França
Aube (Mosela) — comuna francesa do departamento de Mosela, região Grande Leste, França
Rio Aube — curso de água da França

Desambiguações de topônimos